Regional Rugby Championship (Regional Rugby League, hrv Regionalna ragbijaška liga) za 2009./10. je bilo treće izdanje regionalne ragbijaške lige. Sudjelovalo je ukupno petnaest klubova iz Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Mađarske, Slovenije i Srbije koje su igrale u dva ranga natjecanja - Diviziji I i Diviziji II. Pobjednik Divizije I i ujedno prvak regionalne lige je treći put zaredom postala Nada iz Splita.

Sudionici 
 Divizija I
  Čelik - Zenica
  Valiacite - Pernik
  Nada - Split
  Esztergomi Vitezek RSE - Ostrogon
  Ljubljana - Ljubljana
  Pobednik - Beograd

 Divizija II
  Mladost - Zagreb
  Zagreb - Zagreb
  KARC - Kečkemet
  Battai Bulldogok - Szazhalombatta
  KBRK - Beograd
  Partizan - Beograd

 eliminirani u kvalifikacijama za Diviziju II
  Rudar - Zenica
  Makarska Rivijera - Makarska
  Olimpija - Ljubljana

Ljestvice i rezultati

Divizija I

Divizija II

Kvalifikacije

Ljestvica

Poveznice 
 Regional Rugby Championship

Izvori 
 (engleski) Regionalna liga 2009./10., pristupljeno 16. veljače 2014.

2009-10